Шадринск () е град в Курганска област, Русия. Населението на града към 1 януари 2018 е 75 348 души.

История 

Селището е основано през 1662 година, през 1781 година получава статут на град.

Население

Източници 

Градове в Курганска област